ЗАТ СП «Таджикистан Азот» — єдине підприємство Таджикистану (Сарбанд), що випускає азотні добрива та входить до складу хімічного холдингу OSTCHEM. Підприємство засноване в 1964 році. Загальна площа заводу складає 121 га. У 1972 році була проведена модернізація заводу. Основна сировина для виробництва — природний газ, що поставляється з Республіки Узбекистан.

У 2002 році український мільярдер Дмитро Фірташ, який налагодив великі торговельні зв'язки з середньоазійським регіоном, почав інвестування в хімічну промисловість, придбавши контрольний пакет акцій заводу «Таджик Азот». Однак за позовом Антикорупційного агентства Таджикистану у квітні 2014 Економічний суд Душанбе визнав угоду купівлі заводу Фірташем незаконною та недійсною.

В даний час ЗАТ СП «Таджик Азот» входить до складу OSTCHEM Group, великого хімічного холдингу, що об'єднує підприємства з виробництва хімічної продукції в Україні, Таджикистані, Естонії. Основні активи групи розташовані в Україні.

Виробники мінеральних добрив
Підприємства, засновані 1972
Дмитро Фірташ